Гарсия Гранадос () — испанская фамилия. Известные носители:

 Гарсиа Гранадос, Мигель (1810—1878) — президент Гватемалы (1871-73).
 Гарсия Гранадос, Хорхе (1900—1961) — гватемальский дипломат, посол Гватемалы в ООН и в Израиле.